Acrema steht für:

 Acrema (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Akrema, ein Dorf auf der Insel Atauro, Osttimor